Melmerby (Harrogate) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Melmerby – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Melmerby (Richmondshire) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)